Chiesa di Santa Maria della Consolazione di Almenno San Salvatore
 Chiesa di Santa Maria della Consolazione di Altamura
 Chiesa di Santa Maria della Consolazione di Altomonte
Chiesa di Santa Maria della Consolazione di Cocconato
Chiesa di Santa Maria della Consolazione di Deliceto
 Chiesa di Santa Maria della Consolazione di Ferrara
Chiesa di Santa Maria della Consolazione allo Zerbino di Genova
Chiesa di Santa Maria della Consolazione di Mascalucia
Chiesa di Santa Maria della Consolazione di Milano, presso il Castello Sforzesco
Chiesa di Santa Maria della Consolazione di Napoli (centro storico)
Chiesa di Santa Maria della Consolazione a Villanova di Napoli (Posillipo)
Chiesa di Santa Maria della Consolazione a Pieve del Cairo
Chiesa di Santa Maria della Consolazione, di Pozzuoli
Chiesa di Santa Maria della Consolazione all'Eremo, di Reggio Calabria
 Chiesa di Santa Maria della Consolazione di Rende (frazione Arcavacata)
Chiesa di Santa Maria della Consolazione di Roma (rione Campitelli)
Chiesa di Santa Maria della Consolazione a Tor de' Cenci di Roma (zona Tor de' Cenci)
Chiesa di Santa Maria della Consolazione di Spoleto
Chiesa di Santa Maria della Consolazione di Todi
Chiesa di Santa Maria della Consolazione di Torino, nota anche come Santuario della Consolata o Basilica della Consolata
Chiesa di Santa Maria della Consolazione, poi Chiesa di Santa Maria della Fava, di Venezia

Pagine correlate 
 Chiesa della Consolata
 Chiesa della Madonna della Consolazione
 Santuario della Madonna della Consolazione